fait notamment référence à :

 Kitakami, une ville dans la préfecture d'Iwate, au Japon.
 Kitakami-gawa, le quatrième plus long fleuve du Japon.
 Kitakami, un croiseur léger de la Marine impériale japonaise lancé en 1920.
 Gare de Kitakami, une gare ferroviaire de la ville de Kitakami.
 Ligne Kitakami, une ligne ferroviaire du réseau East Japan Railway Company au Japon.
 , un stade de la ville de Kitakami.
 Monts Kitakami, une chaîne de montagnes dans le nord-est de l'île de Honshū au Japon.
 Kitakami (1989), un ferry ayant appartenu à la compagnie Taiheiyō Ferry de 1989 à 2019.
 Kitakami (2019), un ferry de la compagnie Taiheiyō Ferry mis en service en 2019.